Шабу́цкий — русская фамилия. 

 Шабуцкий, Сергей Вениаминович (род. 1944) — советский и российский поэт, автор и исполнитель песен. Отец С. С. Шабуцкого.
 Шабуцкий, Сергей Сергеевич (род. 1976) — российский поэт, переводчик, журналист. Сын С. В. Шабуцкого.